Яков Штейнберг:
 Штейнберг, Яаков (Цур, род. 1937) — израильский политик.
 Штейнберг, Яков (1887—1947) — еврейский поэт, прозаик, эссеист.
 Штейнберг, Яков Аронович (1896—1982) — архитектор, член-корреспондент Академии архитектуры Украинской ССР.
 Штейнберг, Яков Владимирович (Вульфович) (1880—1942) — российский и советский фотохудожник.